Batalla de Kosovo Polje (28 de juny del 1389), entre els exèrcits serbis i aliats, i l'imperi Otomà prop de Pristina 
 Batalla de Kosovo (1448)